Вергеліс Арон Алтерович — єврейський радянський прозаїк, поет, публіцист, редактор, громадський діяч.
 Вергеліс Олег Анатолійович — український театральний та кінокритик, журналіст, мистецький оглядач, редактор відділу культури часопису «Дзеркало тижня», письменник, публіцист.

Див. також 
 Вергелес

Прізвища